Коцовский — фамилия.

Известные носители:
 Коцовский, Николай Дмитриевич (1853—1910) — профессор Горного института в Санкт-Петербурге
 Коцовский, Владимир (1860—1921) — украинский писатель
 Коцовский, Диму (1896-1965?) — геронтолог в Кишинёве (в то время королевство Румыния)